Kirchenfeld steht für:
 Kirchenfeld (Bern), ein Quartier in der Stadt Bern, Schweiz
 Kirchenfeld (Kürten), ein Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Deutschland
 Kirchenfeld (Penkun), Ortsteil der Stadt Penkun, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Kirchenfeld (Wuppertal), Ortslage im Stadtteil Vohwinkel in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Kirchenfeld (Gemeinde Steegen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kirkebø (wörtlich: Kirchenfeld), ein Ort der Färöer im Südwesten der Insel Streymoy

Siehe auch:
 Kirchfeldt